Die Abkürzung EWG steht für:

 Einer wird gewinnen, Spielshow im deutschen Fernsehen (1964–1969, 1979–1987 und 1998)
 Eisenbahn-Wohnungsgesellschaft
 Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH, inzwischen Transdev Instandhaltung GmbH
 Electron Withdrawing Group, chemische Bezeichnung für elektronenanziehende Gruppen wie zum Beispiel die Nitro- oder Aldehydgruppe
 Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium in Hamburg
 Energy Watch Group, eine energiewissenschaftliche Studiengruppe
 Environmental Working Group, US-Umweltorganisation
 Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
 den Gründungs-Vertrag der EWG von 1957 («Römische Verträge»), siehe Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
 Erneuerbaren-Wärme-Gesetz, 2022 entworfenes österreichisches Bundesgesetz
 Eurowings, deutsche Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 EWG-Nummer, eine Deklaration der Produktionsstätte bei tierischen Erzeugnissen
 Fächerverbund Erdkunde-Wirtschaftskunde-Gemeinschaftskunde an Realschulen in Baden-Württemberg
 einschlusswirksamer Gebirgsbereich (ewG), siehe Endlagerung

Siehe auch:

Abkürzung